Land Ruppin steht für:

 Ruppiner Land, historische Landschaft in Brandenburg (um 1214 bis 1952)
 Herrschaft Ruppin, um 1214 bis 1524
 Kreis Ruppin (auch Ruppinscher Kreis, Landkreis Ruppin), 1524 bis 1952